Mimmi kan syfta på:

Mimmi (namn) – ett kvinnonamn
Mimmi Pigg – en filmfigur skapad av Walt Disney 1928
Mimmiserien – svensk bokserie av Viveca Lärn
Mimmi (TV-serie) – en svensk TV-serie, från 1988